Кабиле — топоним:

 Кабиле () — село в Болгарии
 Ка́биле () — село в Латвии